Berthold Dieden kan syfta på:

*Berthold Dieden (1849–1919), svensk grosshandlare
Berthold Dieden (1879–1946), svensk köpman
Berthold Dieden (1920–2002), svensk officer